Höhn bzw. Hoehn steht für:
 Höhn, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Höhn (Neustadt bei Coburg), Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Höhn (Rhön), Berg in der thüringischen Rhön auf dem Gebiet der Gemeinden Klings und Fischbach/Rhön
 Hoehn Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Höhn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Hoen